Holl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich C. Holl
 H.B. Holl